Kein schöner Land steht für:
 Kein schöner Land in dieser Zeit, Volkslied von Anton Wilhelm von Zuccalmaglio (Erstveröffentlichung 1840)
 Kein schöner Land (Fernsehserie), Politsatire von Klaus Emmerich
 Kein schöner Land (ARD), von Günter Wewel moderierten ARD-Musiksendung
 Kein schöner Land, dänisches Filmdrama (1983) von Morten Arnfred, Beitrag auf den Internationalen Filmfestspielen Berlin 1983
 Kein schöner Land (Theaterstück), Theaterstück von Felix Mitterer
 Kein schöner Land, Album (1983) des Folk-Duos Zupfgeigenhansel
 Kein schöner Land, Album (1986) von Rainhard Fendrich
 Kein schöner Land (Freddy-Quinn-Album), Album von Freddy Quinn (1990)